{{Infoboks håndboldlandshold
| land                 = Spanien
| name                 = 
| type                 = F
| Billede              = 
| Billedtekst          = 
| Kælenavn             = 
| Forbund              = Real Federación Española de Balonmano
| Kontinentalt forbund = European Handball Federation (EHF)
| Træner               = José Ignacio Prades
| Anfører              = Silvia Navarro
| Flest kampe          = Marta Mangué (294) 
| Flest mål            = Marta Mangué (1020)
| pattern_la1 = _yellowborder
| pattern_b1 = _yellow collar| pattern_ra1 = _yellowborder| pattern_sh1 = 
| leftarm1 =EE0000 | body1 =EE0000 | rightarm1 =EE0000 | shorts1 =0000FF
| pattern_la2 = _blueborder| pattern_b2 =_bluecollar| pattern_ra2 = _blueborder| pattern_sh2 =
| leftarm2 =FFFFFF | body2 = FFFFFF| rightarm2 = FFFFFF| | shorts2 = FFFFFF

| Sommer OL deltaget   = 5
| Summer Olympics first= 
| Summer Olympics best =  (2012)
| World cup apps       = 10
| World cup first      = 
| World cup best       =  - (2019)
| Regional name        = EM i håndbold
| Regional cup apps    = 12
| Regional cup first   = 
| Regional cup best    =  - (2008, 2014)| updated              = 10. december 2019
|}}

Spaniens kvindelandshold i håndbold er det spanske landshold i håndbold for kvinder. Holdets højeste placering til et mesterskab er to andenpladser ved EM i hhv. 2008 og 2012. Holdet hører under det spanske håndboldforbund, Real Federación Española de Balonmano.

 Resultater 
 OL-resultater 
 1992: 7.-plads
 2004: 6.-plads
 2012: 
 2016: 6.-plads
 2020: 9.-plads

 VM-resultater 
 1993: 15.-plads
 1995: Ikke kvalificeret
 1997: Ikke kvalificeret
 1999: Ikke kvalificeret
 2001: 10.-plads
 2003: 5.-plads
 2005: Ikke kvalificeret
 2007: 10.-plads
 2009: 4.-plads
 2011: 
 2013: 9.-plads
 2015: 12.-plads
 2017: 11.-plads
 2019: 
 2021: 4.-plads

 EM-resultater 
 1994: Ikke kvalificeret
 1996: Ikke kvalificeret
 1998: 12.-plads
 2000: Ikke kvalificeret
 2002: 13.-plads
 2004: 8.-plads
 2006: 9.-plads
 2008: 
 2010: 11.-plads
 2012: 11.-plads
 2014: 
 2016: 11.-plads
 2018: 12.-plads
 2020: 9.-plads
 2022: 9.-plads

 Nuværende trup 
Den aktuelle spillertrup ti EM i kvindehåndbold 2022, hvor Spanien spiller deres indledende gruppekampe i Podgorica, Montenegro.

Cheftræner:  José Ignacio PradesKampe og mål er aktuelle til og med 11. oktober 2021.''

Statistik

Flest kampe 
Antal kampe spillet for landsholdet.

Sidst opdateret: 14. januar 2019

Flest mål 
De samlede antal mål scorede i officielle kampe.

Sidst opdateret: 14. januar 2019

Eksterne henvisninger 

 Spaniens håndboldforbund

Noter 

Landshold (damer)
Kvindehåndboldlandshold